Ку́ндыш:
 Кундыш — река в Виноградовском районе Архангельской области России.
 Кундыш — посёлок, Медведевский район, Марий Эл, Россия
 Большой Кундыш (Кугу Кундыш) — река в Кировской области и Марий Эл.
 Большой Кундыш — деревня, Килемарский район, Марий Эл, Россия
 Малый Кундыш (Изи Кундыш) — река в Марий Эл.